Георги Анастасов може да се отнася за:

 Георги Анастасов (кмет), кмет на Петрич
 Георги Анастасов (композитор)
 Георги Анастасов (художник) – български художник-карикатурист
 Георги Анастасов (политик) – български политик, председател на партията Български социалдемократи